Про адміністраторів Вікіпедії дивіться сторінку Адміністратори Вікіпедії.

Адміністра́тор (іноді скор. — адмін) — це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

В часи, коли українські землі входили до складу Речі Посполитої, під адміністратором розумілись:
 Управитель будь-яких маєтностей (земельних маєтків, підприємств тощо).
 Управитель якоїсь одиниці територіального об'єднання християн-католиків (парафії, дієцезії тощо). Адміністратор дієцезії призначався Папою Римським лише для тимчасового керівництва дієцезією у випадку вакантної посади єпископа чи перешкод у виконанні єпископом своїх обов'язків.

Див. також 
 Діловодство
 Менеджер
 Адміністратор бази даних
 Системний адміністратор

Посилання 
 

Професії